

Titres 

 un tableau d'Antoine Watteau, 1718 (nouvelle version du Pèlerinage à l'île de Cythère) ;
un ballet, musique de Florian Johann Deller, 1770 ;
 un ballet de Charles-Louis Didelot, 1789 ;
 une valse pour deux pianos de Francis Poulenc, 1951 ;
 une comédie lyrique d'Émile Veyrin, 1904 ;
une musique d'Erik Satie ;
une musique de Jean Françaix, 1959 ;
 une pièce concertante de Claude Ledoux, 1986.